Сербиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Сербиновка — деревня в Павлоградском районе Омской области, упразднена в 1974 г.

Украина 
Сербиновка — село в Гребенковском районе Полтавской области.
 Сербиновка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Сербиновка — до 1946 года название села Будичаны в Чудновском районе Житомирской области.